Harpagon – główny bohater komedii Moliera Skąpiec
 Harpagon – fikcyjna postać z uniwersum Kaczora Donalda